Рио Алгодон има више значења:

 Рио Алгодон (Сан Мигел Панистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Алгодон (Сан Педро и Сан Пабло Ајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику